Hervey de Goussencourt (Blicquy, 27 februari 1833 - Brussel, 9 mei 1908) was een Belgisch edelman van Franse oorsprong.

Geschiedenis
In 1701 bevestigde de Raad van de koning in Amiens de adellijke status van Charles de Goussencourt, voorvader van de Hervey de Goussencourt hierna.

Levensloop
 Hervey de Goussencourt, zoon van Louis Théodore Thimoléon de Goussencourt en van Aline Le Maire, opteerde in 1855 voor de Belgische nationaliteit en werd in 1896 aanvaard in de Belgische erfelijke adel, met de titel graaf, overdraagbaar bij eerstgeboorte. Hij trouwde in Kluizen in 1862 met Gabrielle de Potter (1840-1877), dochter van Joseph de Potter, burgemeester van Kluizen. Ze kregen vier zoons.
 Stanislas de Goussencourt (1863-1946), trouwde in Bergen in 1887 met Jeanne de Patoul Fleuru (1867-1944). Hun zoon Paul (1892-1917), vliegenier, sneuvelde in Diksmuide op 12 mei 1917.
 Louis de Goussencourt (1864-1943), trouwde in 1891 in Fontaine-l'Evêque met Angèle de Bivort de la Saudée (1866-1934). Naast twee dochters hadden ze een zoon, Antoine de Goussencourt (1899-1950), die vrijgezel bleef.
Hervey de Goussencourt (1868-1940) trouwde in 1901 in Brasschaat met Marie-Antonine du Bois de Nevele (1879-1956), dochter van Ferdinand du Bois de Nevele, burgemeester van Brasschaat, en van barones Hilda de T'Serclaes. Ze kregen drie kinderen maar zonder verdere mannelijke afstammelingen.
Jean Marie Christian Clément de Goussencourt (1874-1972) trouwde in 1908 in Grimbergen met gravin Anna Cornet d'Elzius de Peissant (1879-1943). Ze kregen een enige zoon.
Agnan de Goussencourt (1911-1967), stichter en voorzitter van Imperbel, trouwde in Ghlin in 1943 met barones Marie-Gabrielle Bonaert (1921-1981). Ze kregen vijf kinderen.
Arnaud de Goussencourt (1945- ) trouwde in 1971 in Houwaart met Françoise de Troostembergh de Troostembergh (1950- ). Met afstammelingen tot heden.
Christian de Goussencourt (1951- ) trouwde in 1976 in Sint-Jans-Geest met Anne Stassart (1956- ). Met afstammelingen tot heden.

Literatuur
 Généalogie Goussencourt, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1896.
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1989, Brussel, 1989.

Belgische adel in de 19e eeuw